Кенникотт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кенникотт, Бенджамин (1718—1783) — английский богослов и учёный-библеист.
 Кенникотт, Роберт (1835—1866) — американский натуралист, герпетолог.